Leonardoxa är ett släkte av ärtväxter. Leonardoxa ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Leonardoxa